Garnisonskyrkan är namnet på flera kyrkobyggnader:

Sverige
För kyrkobyggnaden i Linköping, se Garnisonskyrkan, Linköping
För kyrkobyggnaden i Göteborg, se Garnisonskyrkan, Göteborg
För kyrkobyggnaden i Karlsborg, se Garnisonskyrkan, Karlsborg

Tyskland
För kyrkobyggnaden i Potsdam, se Garnisonkirche, Potsdam